Реги́на Алекса́ндровна Кулико́ва (родилась 30 января 1989 года в Алма-Ате, СССР) — российская теннисистка, победительница 15 турниров ITF (13 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Отец Регины — Александр — бывший профессиональный баскетболист. Её мать — Елена — периодически путешествует с дочерью, помогая ей на соревнованиях. Дед Регины (со стороны матери) в течение 40 лет работал волейбольным тренером.

В 19 лет Регина вышла замуж за итальянского инженера Симона Сержа.

Любимым своим покрытием считает хард, а любимым ударом — форхенд.

Владеет русским, английским и итальянским языками.

Наряду с Алисой Клейбановой в 2004 году была лауреатом гранта от фонда Ельцина.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (18)

Победы (13)

Поражения (5)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров ITF в парном разряде (5)

Победы (2)

Поражения (3)

История выступлений на турнирах

Ссылки 

 
 

Теннисисты России